Bohley ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Bohley (geborene Brosius; 1945–2010), deutsche Bürgerrechtlerin und Malerin
 Erich Bohley (1902–1991), deutscher Jurist
 Heidi Bohley (* 1950), deutsche Bürgerrechtlerin und Publizistin, Schwägerin von Bärbel Bohley

Siehe auch:
 Bolay